Zofia cieszyńska (ur. 1449/1453, zm. 1479) – córka księcia cieszyńskiego Bolesława II
 Zofia cieszyńska (ur. ok. 1520, zm. 1541) – córka księcia cieszyńskiego Wacława II
 Zofia cieszyńska (zm. 1569?) – córka księcia cieszyńskiego Wacława III Adama